Die Handball-Bundesliga 2018/19 war die 34. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 44. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Frauen in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 8. September 2018 und endete am 18. Mai 2019.

14 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2019. 

Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 45. Mal statt.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 Der TV Nellingen zieht nach der Saison 2018/19 seine Mannschaft zurück.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga
 2. Handball-Bundesliga 2018/19
 3. Liga 2018/19 der Frauen
 DHB-Pokal der Frauen 2018/19

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga der Frauen

Einzelnachweise 

Handballsaison 2018/19
2018